Gangut steht für:
 Hanko, russische Transliteration der finnischen Stadt
 Schlacht von Gangut, eine Seeschlacht 1714 zwischen der Kaiserlich Russischen Marine und der Schwedischen Marine während des Großen Nordischen Krieges
 Gangut (Schiff, 1719), 90/92-Kanonen-Linienschiff der Kaiserlich Russischen Marine (1719–1726)
 Gangut (Schiff, 1825), 84-Kanonen-Linienschiff der Kaiserlich Russischen Marine (1827–1871)
 Gangut (Schiff, 1893), ein Küstenpanzerschiff der Kaiserlich Russischen Marine (1894–1897)
 Gangut (Schiff, 1911), ein Schlachtschiff der Gangut-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine und später Sowjetischen Marine (1911–1956)
 Gangut-Klasse, eine Schlachtschiffsklasse der Kaiserlich Russischen Marine